Das Oceania Tour Qualifier 1998 war ein einmalig ausgetragenes Snooker-Qualifikationsturnier für die Saison 1998/99, das im Juni 1998 im Cue Sports International im australischen Melbourne ausgetragen wurde. Sieger des Turnieres wurde Shawn Budd, der im Endspiel Johl Younger besiegten. Neben diesen beiden Spielern qualifizierten sich auch die beiden Halbfinalisten Neil Robertson und Steve Mifsud für die Profitour. Mifsud gelang mit einem 123er-Break auch das höchste Break des Turnieres. Angaben über das Preisgeld sind unbekannt.

Turnierverlauf 
Am Turnier nahmen mindestens acht Spieler teil, die im K.-o.-System mit drei verschiedenen Best-of-Modi den Turniersieger ermittelten. Alle Halbfinalteilnehmer erhielten einen Profiplatz.

Century Breaks 
Insgesamt spielten zwei Spieler je ein Century Break:
  Steve Mifsud: 123
  Shawn Budd: 103

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1998
Billardturnier in Melbourne